Канибада́мский район () — административный район в составе Согдийской области Республики Таджикистан.

Образован 26 сентября 1926 года в составе Таджикской ССР (в 1939 году стал частью Ленинабадской области). Территория г. Канибадама составляет 828,9 км².

Районный центр — город Канибадам, расположен в 79 км восточнее города Худжанда, на Большом Ферганском канале, проходящем по южной окраине города, в 6 км от железнодорожной станции Канибадам.

География 
Канибадамский район расположен в юго-западной части Ферганской долины. На севере граничит с Аштским районом, на востоке — с Исфаринским районом, на западе — с Гафуровским районом Согдийской области Таджикистана, на севере — с Ферганской  областью Узбекистана.

Население 
Население по оценке на 1 января 2015 года составляет 180 300 человек (100 % — сельское).

Административное деление 
В состав Канибадамского района входят 1 город — Канибадам и 6 сельских общин ():

Главой Канибадамского района является Председатель Хукумата, который назначается Президентом Республики Таджикистан. Главой правительства Канибадамского района является Председатель Хукумата. Законодательный орган Канибадамского района — Маджлис народных депутатов, избирается всенародно на 5 лет.

Известные жители 
 Немат Карабаев (1916—1942) — первый Герой Советского Союза в Центральной Азии, уроженец города Канибадам.

Примечания 

Районы Согдийской области